L'Església de Santa Margalida és l'església del convent del mateix nom que es troba al carrer de Sant Miquel, núm. 69, de la ciutat de Mallorca.

Fou fundada i bastida arran de la instal·lació dels frares franciscans l'any 1238. Just a la vora estava situada l'antiga porta de Babalcofol, per on Jaume I entrà a la Madina Mayurqa el 31 de desembre de 1229. Amb el temps, aquesta porta rebé diversos noms: de l'Esvaïdor, de la Conquesta i de Santa Margalida. Fou enderrocada el 1913.

Fou objecte de successives reformes i ampliacions. La més important, entre el 1341 i 1374, reconstruí l'absis. Fou restaurada el 1967 i dedicada a parròquia castrense.

Té planta rectangular d'una nau amb capelles laterals i absis de base rectangular. La coberta és de fusta amb dos aiguavessos i és sostinguda per cinc arcs diafragmes. La coberta de l'absis és de volta octogonal nerviada situada sobre fines columnes i amb calat superior.

Les capelles tenen una planta irregular i volta de creueria.

El cor se situa sobre dues filades de tres arcs rebaixats sostinguts per quatre columnes de fust octogonal. A la primera capellà de l'esquerra hi ha el sepulcre gòtic de Guillem de Torrella (1267).

El baptisteri és a la primera capella de la dreta i té nervadures a la volta que acaben en quatre mènsules que representen els evangelistes.

De l'exterior cal remarcar la capçalera i els contraforts.

Actualment l'església és parròquia castrense i les antigues dependències conventuals han estat hospital militar i actualment residència per a malalts d'Alzhehimer

Bibliografia 
 Valero, Gaspar (1993).  Itineraris pel centre històric de Palma. Palma, Ajuntament de Palma.

Enllaços externs 

 Localització a Google Maps

Santa Margalida
Monuments històrics de Palma
Margalida